Кенсай:
 Кенсай (Кэнсэй) — почётный титул в древней Японии, дававшийся воину за искусное владение мечом.

Населённые пункты Казахстана 
 Кенсай — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Кенсай — аул в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

 Кенсай — алматинское кладбище.